

Cinema 
 Before I Wake – film del 1954 diretto da Albert S. Rogell
 Tupac Shakur: Before I Wake... – documentario del 2001 diretto da Sean Long
Somnia (Before I Wake) – film del 2016 diretto da Mike Flanagan

Letteratura 
 La morte, ora per ora	(Before I Wake) – romanzo di Brett Halliday del 1949
 Before I Wake – romanzo di Mark Frost del 1997
 Before I Wake – racconto breve di Kim Stanley Robinson

Televisione 
 Prima del risveglio (Before I Wake) – episodio de Il corvo